Melanie Oudin e Jack Sock eram os atuais campeões mas perderam para Sania Mirza e Colin Fleming na segunda rodada.Kim Clijsters jogou sua última partida profissional, em qualquer formato, perdendo na segunda rodada com Bob Bryan para Ekaterina Makarova e Bruno Soares. A dupla não cabeça de chave Makarova e Soares venceram o torneio após derrotar os cabeças 4, Květa Peschke e Marcin Matkowski na final por 6–7(8–10), 6–1, [12–10].

Cabeças de chave 

  Liezel Huber /  Max Mirnyi (Semifinais)
  Lisa Raymond /  Mike Bryan (Primeira rodada)
  Elena Vesnina /  Leander Paes (Quartas de final)
  Květa Peschke /  Marcin Matkowski (Final)

  Katarina Srebotnik /  Nenad Zimonjić (Primeira rodada)
  Andrea Hlaváčková /  Mahesh Bhupathi (Segunda rodada, withdrew)
  Lucie Hradecká /  František Čermák (Semifinais)
  Klaudia Jans-Ignacik /  Mariusz Fyrstenberg (Segunda rodada)

Chave

Finais

Metade superior

Metade inferior

Ligações externas 
 Chave de duplas mistas

D
US Open - Duplas mistas
Competições desportivas mistas